

Botanica 
  Marasco – varietà di ciliegio aspro

Persone 
 Marasco – cognome italiano
 Antonio Marasco (1896-1975) – pittore, scultore e scrittore italiano
 Antonio Marasco (1970) – calciatore italiano
 Riccardo Marasco (1938-2015) – cantautore italiano
 Wanda Marasco (1953) – scrittrice, attrice e regista italiana